Il existe de nombreuses fontaines de Moïse parmi lesquelles :
 la fontana dell'Acqua Felice de Rome, en Italie
 la fontaine de Moïse de Moudon, en Suisse
 la fontaine de Moïse de Berne, en Suisse